La  peut désigner :
 la First Fleet, un convoi de colons et de condamnés britanniques parti en  à destination de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 la Luftflotte 1,  de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la Première flotte des États-Unis, active de 1946 à 1973 ;
 la , active de 1903 à 1944 ;
 le Kidō Butai,  de la Marine impériale japonaise durant la guerre du Pacifique ; 
 la  flotte mobile, une unité de la Marine impériale japonaise active en 1944.